Hieronder volgt een lijst van ministers van binnenlandse zaken van Indonesië.

Indonesie
Binnenlandse Zaken